Hans Riehl ist der Name folgender Personen: 

* Hans Riehl (Sozialwissenschaftler) (1891–1965), österreichischer Nationalökonom, Soziologe und Kunsthistoriker
 Hans Riehl (Journalist) (1935–2019), deutscher Historiker und Journalist
 Hans Riehl (Märtyrer) (1902–1945)